Paul Pui-Hi Hay But (1953 - ) és un botànic, agrostòleg xinès-nord-americà.

Algunes publicacions 
 kit man Lau; h.e. Zhendan; hui Dong; kwok pui Fung, pui hay paul But. 2002. Anti-oxidative, anti-inflammatory and hepato-protective effects of Ligustrum robustum. J. of Ethnopharmacology 83 : 63–71. DOI 10.1016/S0378-8741(02)00192-7

Llibres 
 pang-chui Shaw, j. Wang, paul p.h. But. 2002. Authentication of Chinese medicinal materials by DNA technology. Ed. World Scientific. 229 pp.  En línia
 hson-mou Chang, paul p.h. But, sih-cheng Yao, l.l. Wang, s.c.s. Yeung. 2000. Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica, Volumen 1. Ed. World Scientific. 773 pp.  En línia
 shiu-ying Hu, y.c. Kong, paul p.h. But. 1999. An enumeration of Chinese materia medica. Ed. Chinese University Press. 287 pp.  En línia
 chung ki Sung, takeatsu Kimura, paul p.h. But, ji-xian Guo. 1998. International Collation of Traditional and Folk Medicine: Northeast Asia. Volumen 3, Parte 3 de Northeast Asia. Ed. World Scientific. 200 pp.  En línia
 1985. Hong Kong bamboos. Ed. Urban Council. 85 pp.
 1977. Systematics of Pleuropogon R.Br. (Poaceae). Ed. University of California, Berkeley. 440 pp.

Referències

Enllaços externs 

Botànics estatunidencs
Científics xinesos
Botànics asiàtics